Эфиопия на летних Олимпийских играх 2012 была представлена как минимум в одном виде спорта.

Награды

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Плавание 

Спортсменов — 2

В следующий раунд на каждой дистанции проходят лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

Женщины

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 
Мужчины

 Женщины

Ссылки 
 Олимпийский комитет Эфиопии  

Эфиопия
2012